Avanço pode ser:

 Avanço tecnológico
 Ângulo de avanço
 Resistência ao avanço
 Avanço (desodorante)

Desambiguação